

Sigle 
 Cactus Air Force – forza aerea alleata attiva sull'isola di Guadalcanal nel 1942
 Centro di assistenza fiscale – organizzazioni italiane di assistenza fiscale
 Club alpino francese – associazione alpinistica francese
 Corporación Andina de Fomento – una banca di sviluppo multilaterale, con sede a Caracas
 Commissione d'Appello Federale – organo soppresso della Federazione Italiana Giuoco Calcio
 Confédération Africaine de Football – organo amministrativo, organizzativo e di controllo del calcio africano
 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles – costruttore ferroviario spagnolo
 Cost Adjustment Fee – addizionale al nolo marittimo

Chimica 
CAF – simbolo per indicare il cloramfenicolo

Codici 
 CAF – codice ISO 3166-1 e CIO per la Repubblica Centrafricana
 caf – codice ISO 639-3 della lingua carrier meridionale

Politica 
CAF – acronimo riferito all'accordo informale ("patto del camper") siglato nel 1989 tra il leader socialista Craxi e i politici DC Andreotti e Forlani. Nel linguaggio comune divenne, successivamente, quasi un eponimo del Pentapartito, principalmente come espressione del suo sistema di potere.